Коммунист — сторонник идей коммунизма, либо член коммунистической партии.

Фильм 
 «Коммунист» — советский художественный фильм 1957 года, снятый режиссёром Юлием Райзманом.

Печатные издания 
 «Коммунист» — журнал ЦК КПСС, издававшийся в СССР с апреля 1924 года.
 «»  — название ряда советских, российских газет и газет ряда стран СНГ.

Топоним 
 Коммунист — село в России, Саратовская область, Краснокутский район.
 Коммунист — до 2016 г. название посёлка Докучаевское, Харьковская область, Харьковский район.

Пароходы и подводные лодки 
 «Коммунист» (1891—1942) — первоначально английский, а затем русский и советский пароход, который погиб на переходе из Новороссийска в Севастополь в феврале 1942 года.
 «Коммунист» (1916—1950) — русская, а затем советская подводная лодка типа Американский «Голланд».
 «Коммунист» (1968—1997) — теплоход (пароход) Черноморского морского пароходства, построенный в Польской Народной Республике в 1968 году. Его именем названа серия однотипных судов, построенных также в ПНР.
 «Коммунист» (1968—2000) — серия судов-сухогрузов (грузовое вооружение — стрелы) Черноморского морского пароходства, построенных в ПНР с 1968 по 1970 год. Названа серия так в связи с тем, что первым построенным судном этой серии был теплоход «Коммунист».

Другое 
 «Коммунист» — шахта в городе Харцызск, Донецкая область, Украина.
 «Коммунист» — бывшее название Криворожского завода горного машиностроения.
 «Коммунист» — бывшее название киевского завода «Радар».

См. также

Примечания